Naassom ou Nasom, dependendo da tradução, era um príncipe da Tribo de Judá, no tempo em que os israelitas entraram em Canaã, segundo a narrativa Bíblica. A sua irmã Eliseba era mulher de Aarão. Morreu no deserto (). O seu nome aparece na linhagem do rei Davi na genealogia de Jesus Cristo na sua forma grega (; ).

Foi filho de Aminadabe ou Amminadab e pai de Salmom  casado com Raabe, mãe de Boaz.

Árvore genealógica 

Personagens do Antigo Testamento